Municipio de Ideal puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ideal (condado de Tripp, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Tripp.
 Municipio de Ideal (condado de Crow Wing, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Crow Wing.